Ostra est un toponyme qui peut désigner :

Ostra, une commune de la province d'Ancône dans la région des Marches.

Ostra, commune du département de Suceava.

Ostra, une localité de la ville de Čačak, dans le district de Moravica.

Ostrá, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale.

Voir aussi 
Le toponyme mont Ostra désigne plusieurs sommets situés en Europe de l'Est. Ostra signifie, dans les langues slaves, « pointue ». 

Il peut désigner :
 le mont Ostra, un sommet situé dans la chaîne du Grand Balkan en Bulgarie ;
 le mont Ostrá, une montagne située en Slovaquie.